Горбунов, Александр Владимирович:
 Горбунов, Александр Владимирович (род. 1969) — украинский политик, депутат Верховной рады.
 Горбунов, Александр Владимирович (род. 1978) — российский тромбонист.
 Горбунов, Александр Владимирович (1867 — после 1926) — российский правовед, доктор юридических наук, профессор, статский советник.
 Горбунов, Александр Владимирович (род. 1990) — российский космонавт-испытатель.